Den Namen Klausenstein tragen verschiedene Orte, darunter
Zidani most in Slowenien (auch Steinbrück)
Klausenstein (Bayern), ein Berg in Bayern